

Cinema 
 The American Beauty – film del 1916 diretto da William Desmond Taylor
 The American Beauty – film del 1927 diretto da Richard Wallace
 American Beauty – film del 1999 diretto da Sam Mendes

Musica 
 American Beauty – album del 1970 dei Grateful Dead
 American Beauty – compilation della colonna sonora in versione ridotta dell'omonimo film
 American Beauty: Original Motion Picture Score – colonna sonora dell'omonimo film, composta da Thomas Newman
 American Beauty Rag – ragtime composto da Joseph Lamb
 American Beauty – EP del 2014 di Bruce Springsteen

Letteratura 
 American Beauty – romanzo del 1931 di Edna Ferber

Botanica 
 American Beauty – cultivar di rosa appartenente agli ibridi di Tea